Aramu (wieś) w Syrii
 Sierra del Aramo – góry w Hiszpanii